Dead by April (band), Zweedse metalband
Dead by April (album), debuutalbum van deze band